Claas Uggla ist der Name folgender Personen:

* Claas Uggla (auch Claes Uggla; 1614–1676), schwedischer Admiral

Claes Uggla oder Klas Uggla steht für:

 Claes Uggla (Schiff), einen Torpedokreuzer
 HMS Klas Uggla, einen Zerstörer